Arta pode referir-se a:

Localidades 

 No Djibuti:
 Arta (região);
 Arta (cidade);
 Na Grécia:
 Arta (prefeitura);
 Arta (Grécia);
 Em Itália:
 Piano de Arta

Pessoas 

 Arta (Gandara) - indo-cita do 

Desambiguação